Давид, цар на Израел (1011 – 971 г. пр.н.е.) и пророк е персонаж от Библията и Корана. Почитан е и в трите най-разпространени монотеистични религии, като е смятан от евреите за герой и предшественик на Месията, предшественик на Иисус Христос от християните и за ислямски пророк, предшестващ Мохамед. По тази причина името е получило широки вариации на различни езици.

Всички тези вариации (Дейвид, Дауд и др.) могат да се считат за произхождащи от библейското/или това от Корана име на Давид и само в някои отделни случаи са свързани с историята или културата на отделна страна.

Давид може да се отнася за:
 Давид - библейски цар и пророк
 Давид - български болярин от 10 век
 Давид – български патриарх от 11 век
 Давид I — грузински куропалат на Тао-Кларджети от династията Багратиони (876—881)
 Давид II — цар на Тао-Кларджети от династията Багратиони (923—937)
 Давид III Велики (Давид III Куропалат) — цар на Тао-Кларджети от династията Багратиони (994—1001)
 Давиид IV Строителя - грузински цар от династията Багратиони (1073 – 1125)
 Давид V - цар на Грузия от династията Багратиони (? – 1155)
 Давид VII Улу - цар на Грузия от династията Багратиони (1215 – 1270)
 Давид VIII - цар на Грузия от династията Багратиони (1278—1311)
 Давид IX - цар на Грузия от династията Багратиони (? – 1360)

 Жак-Луи Давид – френски художник
 Давид Бен-Гурион
 Давид Овадия
 Давид Ферер
 Давид Яролим
 Давид Хилберт
 Давид Фабрициус

 Дейвид I – крал на Шотландия
 Дейвид II – крал на Шотландия
 Кемп Дейвид
 Дейвид Бекъм, английски футболист
 Давид - прочута ренесансова скулптура от 16 век, дело на Микеланджело Буонароти.